HMS Jersey ist der Name folgender britischer Schiffe, die nach der Kanalinsel Jersey benannt sind:
 HMS Jersey (1654), eine Fregatte der 4. Klasse mit 40 Kanonen, die 1654 vom Stapel lief und 1691 von den Franzosen gekapert wurde.
 HMS Jersey (1694), ein Kriegsschiff 6. Klasse, das 1694 vom Stapel lief.
 HMS Jersey (1698), ein Schiff der 4. Klasse mit 50 Kanonen, das 1698 vom Stapel lief und 1763 versenkt wurde.
 HMS Jersey (1736), ein Schiff der 4. Klasse mit 60 Kanonen, das 1736 vom Stapel lief und im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg als Gefängnisschiff Verwendung fand.
 HMS Jersey (1776), eine Sloop, die 1776 in Dienst gestellt wurde.
 HMS Jersey (1860), ein Kutter, der 1860 in Dienst gestellt wurde.
 HMS Jersey (F72), ein Zerstörer der J-Klasse, der 1938 vom Stapel lief und 1941 versenkt wurde.
 HMS Jersey (P295), ein Patrouillenboot der Island-Klasse, die 1976 vom Stapel gelassen und 1994 an Bangladesch verkauft wurde.

Weblinks 
 Schiffsindex der Royal Navy (engl.)

Jersey